Адмиралтейства в Николаеве Николаевской области
 Николаевское адмиралтейство — верфь
 Адмиралтейство — административное здание